Ladang Baro (Julok), een plaats in Indonesië
Ladang Baro (Meukek), een plaats in Indonesië
Ladang Baro (Darul Makmur), een plaats in Indonesië
Ladang Baro (Panga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing